Dit is een lijst van planetoïden 105901-106000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 105901 - || 2000 SG192 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105902 - || 2000 SQ192 || 24 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105903 - || 2000 SJ196 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105904 - || 2000 SB197 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105905 - || 2000 SL199 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105906 - || 2000 SA200 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105907 - || 2000 SN200 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105908 - || 2000 SO200 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105909 - || 2000 SZ201 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105910 - || 2000 SY202 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105911 - || 2000 SB205 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105912 - || 2000 SD205 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105913 - || 2000 SF205 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105914 - || 2000 ST205 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105915 - || 2000 SU205 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105916 - || 2000 SJ207 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105917 - || 2000 SW207 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105918 - || 2000 SS208 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105919 - || 2000 SR209 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105920 - || 2000 SX209 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105921 - || 2000 SA210 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105922 - || 2000 SB210 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105923 - || 2000 SX210 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105924 - || 2000 SH211 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105925 - || 2000 SD213 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105926 - || 2000 SE218 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105927 - || 2000 SV218 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105928 - || 2000 SA219 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105929 - || 2000 SU219 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105930 - || 2000 SO222 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105931 - || 2000 SV223 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105932 - || 2000 SC224 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105933 - || 2000 SG224 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105934 - || 2000 SM224 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105935 - || 2000 SP224 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105936 - || 2000 SQ224 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105937 - || 2000 SR225 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105938 - || 2000 SL227 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105939 - || 2000 SY227 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105940 - || 2000 SR230 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105941 - || 2000 SX230 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105942 - || 2000 SM233 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105943 - || 2000 SY233 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105944 - || 2000 ST235 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105945 - || 2000 SU237 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105946 - || 2000 ST238 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105947 - || 2000 SL240 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105948 - || 2000 SZ240 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105949 - || 2000 SE242 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105950 - || 2000 SA243 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105951 - || 2000 ST243 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105952 - || 2000 SN246 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105953 - || 2000 SY246 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105954 - || 2000 SS248 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105955 - || 2000 SU249 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105956 - || 2000 SX249 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105957 - || 2000 SX251 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105958 - || 2000 SN252 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105959 - || 2000 SX255 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105960 - || 2000 ST257 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105961 - || 2000 SY257 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105962 - || 2000 SB258 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105963 - || 2000 SR258 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105964 - || 2000 SX258 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105965 - || 2000 SL259 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105966 - || 2000 SN259 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105967 - || 2000 SU259 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105968 - || 2000 SS260 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105969 - || 2000 SX261 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105970 - || 2000 SP262 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105971 - || 2000 SB263 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105972 - || 2000 SZ263 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105973 - || 2000 SE264 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105974 - || 2000 SX264 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105975 - || 2000 SJ265 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105976 - || 2000 SV265 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105977 - || 2000 SF266 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105978 - || 2000 SJ266 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105979 - || 2000 SS266 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105980 - || 2000 SN268 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105981 - || 2000 SS268 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105982 - || 2000 SV268 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105983 - || 2000 SE269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105984 - || 2000 SQ269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105985 - || 2000 ST269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105986 - || 2000 SX269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105987 - || 2000 SN270 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105988 - || 2000 SD271 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105989 - || 2000 SV271 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105990 - || 2000 SP273 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105991 - || 2000 SC274 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105992 - || 2000 SR275 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105993 - || 2000 SZ277 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105994 - || 2000 SG278 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105995 - || 2000 SN280 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105996 - || 2000 SZ280 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105997 - || 2000 SH281 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105998 - || 2000 SC283 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105999 - || 2000 SG283 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106000 - || 2000 SJ283 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten